Гладкоголовые () — семейство глубоководных лучепёрых рыб из отряда Alepocephaliformes. Они живут в восточной Атлантике, Средиземном море, западной части Индийского и Тихом океане, чаще на глубине от 300 до 2000 м.

Описание 
Тело стройное, длиной от 14 см до 1 м. Голова обычно не покрыта чешуёй, у многих видов туловище также без чешуи. Жирового плавника и плавательного пузыря нет. Есть наджаберные мешки. Зубы обычно маленькие. Грудные плавники содержат от 7 до 18 лучей. Рыбы чаще чёрного окраса и имеют фотофоры. Другие виды голубого окраса. Пелагические рыбы, обитают над материковым склоном на глубине от 300 до 3000 м, реже в батипелагиали. Некоторые виды образуют скопления. Питаются беспозвоночными. Плодовитость от нескольких десятков до 3—8 тыс. икринок. Икра крупная, в диаметре 2—6 мм. Могут служить объектом промысла.

Классификация 

Выделяют свыше 100 видов, объединяемых в 23 рода:
 Alepocephalus
 Alepocephalus agassizii Goode & Bean, 1883
 Alepocephalus andersoni Fowler, 1934
 Alepocephalus antipodianus (Parrott, 1948)
 Alepocephalus asperifrons Garman, 1899
 Alepocephalus australis Barnard, 1923
 Alepocephalus bairdii Goode & Bean, 1879 — Плешан Бэрда
 Alepocephalus bicolor Alcock, 1891
 Alepocephalus blanfordii Alcock, 1892
 Alepocephalus dentifer Sazonov & Ivanov, 1979
 Alepocephalus fundulus Garman, 1899
 Alepocephalus longiceps Lloyd, 1909
 Alepocephalus longirostris Okamura & Kawanishi, 1984
 Alepocephalus melas de Buen, 1961
 Alepocephalus owstoni Tanaka, 1908
 Alepocephalus planifrons Sazonov, 1993
 Alepocephalus productus Gill, 1883
 Alepocephalus rostratus Risso, 1820
 Alepocephalus tenebrosus Gilbert, 1892
 Alepocephalus triangularis Okamura & Kawanishi, 1984
 Alepocephalus umbriceps Jordan & Thompson, 1914
 Asquamiceps
 Asquamiceps caeruleus Markle, 1980
 Asquamiceps hjorti (Koefoed, 1927)
 Asquamiceps longmani Fowler, 1934
 Asquamiceps velaris Zugmayer, 1911
 Aulastomatomorpha
 Aulastomatomorpha phospherops Alcock, 1890
 Bajacalifornia
 Bajacalifornia aequatoris Miya & Markle, 1993
 Bajacalifornia arcylepis Markle & Krefft, 1985
 Bajacalifornia burragei Townsend & Nichols, 1925
 Bajacalifornia calcarata (Weber, 1913)
 Bajacalifornia erimoensis Amaoka & Abe, 1977
 Bajacalifornia megalops (Lütken, 1898)
 Bajacalifornia microstoma Sazonov, 1988
 Bathyprion
 Bathyprion danae Marshall, 1966
 Bathytroctes
 Bathytroctes breviceps Sazonov, 1999
 Bathytroctes elegans Sazonov & Ivanov, 1979
 Bathytroctes inspector Garman, 1899
 Bathytroctes macrognathus Sazonov, 1999
 Bathytroctes macrolepis (Koefoed, 1927)
 Bathytroctes michaelsarsi Koefoed, 1927
 Bathytroctes microlepis (Lloyd, 1909)
 Bathytroctes oligolepis (Krefft, 1970)
 Bathytroctes pappenheimi (Fowler, 1934)
 Bathytroctes squamosus Alcock, 1890
 Bathytroctes zugmayeri Fowler, 1974
 Binghamichthys
 Binghamichthys aphos Bussing, 1965
 Conocara
 Conocara bertelseni Sazonov, 2002
 Conocara fiolenti Sazonov & Ivanov, 1979
 Conocara kreffti (Nielsen & Larsen, 1970)
 Conocara macropterum (Vaillant, 1888)
 Conocara microlepis (Lloyd, 1909)
 Conocara murrayi (Koefoed, 1927)
 Conocara nigrum (Günther, 1878)
 Conocara salmoneum (Gill & Townsend, 1897)
 Conocara werneri Nybelin, 1947
 Einara
 Einara edentula (Alcock, 1892)
 Einara macrolepis (Koefoed, 1927)
 Leptochilichthys
 Leptochilichthys agassizii
 Leptochilichthys microlepis
 Leptochilichthys pinguis
 Leptoderma
 Leptoderma affinis Alcock, 1899
 Leptoderma lubricum Abe, Marumo & Kawaguchi, 1965
 Leptoderma macrophthalmum Byrkjedal, Poulsen & Galbraith, 2011
 Leptoderma macrops Vaillant, 1886
 Leptoderma retropinna Fowler, 1943
 Microphotolepis
 Microphotolepis multipunctata Sazonov & Parin, 1977
 Microphotolepis schmidti (Angel & Verrier, 1931)
 Mirognathus
 Mirognathus normani Parr, 1951
 Narcetes
 Narcetes erimelas Alcock, 1890
 Narcetes kamoharai Okamura, 1984
 Narcetes lloydi Fowler, 1934
 Narcetes stomias (Gilbert, 1890)
 Narcetes wonderi Herre, 1934
 Photostylus
 Photostylus pycnopterus Beebe, 1933
 Rinoctes
 Rinoctes nasutus (Koefoed, 1927)
 Rouleina
 Rouleina attrita (Vaillant, 1888)
 Rouleina danae (Marshall, 1966)
 Rouleina eucla Whitley, 1940
 Rouleina euryops Sazonov, 1999
 Rouleina guentheri (Alcock, 1892)
 Rouleina livida (Brauer, 1906)
 Rouleina maderensis Maul, 1948
 Rouleina nuda (Brauer, 1906)
 Rouleina squamilatera (Alcock, 1898)
 Rouleina watasei (Tanaka, 1909)
 Talismania
 Talismania antillarum (Goode & Bean, 1896)
 Talismania bifurcata (Parr, 1951)
 Talismania brachycephala Sazonov, 1981
 Talismania bussingi Sazonov, 1989
 Talismania filamentosa Okamura & Kawanishi, 1984
 Talismania homoptera (Vaillant, 1888)
 Talismania kotlyari Sazonov & Ivanov, 1980
 Talismania longifilis (Brauer, 1902)
 Talismania mekistonema Sulak, 1975
 Talismania okinawensis Okamura & Kawanishi, 1984
 Xenodermichthys
 Xenodermichthys copei (Gill, 1884)
 Xenodermichthys nodulosus Günther, 1878

Примечания

Литература 
 
  

Семейства лучепёрых рыб
Глубоководные рыбы
Гладкоголовообразные